Болгуры — название населённых пунктов.

Россия 
 Болгуры — деревня в Воткинском районе Удмуртии.
 Болгуры — починок в Воткинском районе Удмуртии.
 Болгуры — железнодорожный разъезд в этом починке.